El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España (en ocasiones nombrado por el acrónimo Mapama) fue el departamento competente en el ámbito de la Administración General del Estado para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, desarrollo rural, recursos agrícolas ganaderos y pesqueros, y alimentación. Su titular fue Isabel García Tejerina. Tenía su sede principal en el Palacio de Fomento de Madrid, cercano a la estación de Atocha, además de otras dependencias como la de Gran Vía de San Francisco (Desarrollo Rural, principalmente), Palacio de los Duques de Veragua (Fondo Español de Garantía Agraria) o la Plaza de San Juan de la Cruz en el complejo ministerial de Nuevos Ministerios, donde se establecen en su mayor parte las áreas relacionadas con el Medio Ambiente y la alimentación.

Ministra de Agricultura 
Desde el 28 de abril de 2014, Isabel García Tejerina ocupó la titularidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en sustitución a Miguel Arias Cañete por su elección como europarlamentario y comisario de Energía de la Unión Europea. A partir del 20 de diciembre de 2015 ocupó su cargo en funciones. 

El 4 de noviembre de 2016, es nombrada de nuevo ministra por el presidente del Gobierno. A partir de esta fecha, se incorpora en la nomenclatura del Ministerio el término Pesca para pasarse a denominar Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El 1 de junio de 2018, debido a la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy pasó a ser ministra en funciones.

Funciones 
Correspondía al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el ámbito de las competencias del Estado:

 la elaboración de la legislación estatal en materia de aguas y costas, medio ambiente y montes, meteorología y climatología;
 la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre la política agraria, pesquera y alimentaria;
 la gestión directa del dominio público hidráulico, del dominio público marítimo-terrestre;
 la representación del Estado en los organismos internacionales correspondientes a estas materias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación;
 la coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las comunidades autónomas y de las restantes administraciones públicas, propiciando su participación a través de los órganos e instrumentos de cooperación adecuados.

La atribución de las anteriores competencias al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se produce sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología en relación con las potestades administrativas correspondientes a la citada Agencia.

Estructura orgánica básica 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se estructuraba en los siguientes órganos superiores y directivos:
 La Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
 La Subsecretaría de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
 La Secretaría General de Agricultura y Alimentación, con rango de Subsecretaría.
 La Secretaría General de Pesca, con rango de Subsecretaría.

Como órgano de apoyo y asistencia inmediata, depende directamente del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un Gabinete.

También poseía una serie de organismos autónomos, pertenecen al Ministerio pero tienen presupuesto propio:
 Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)
 Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
 Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
 Confederaciones hidrográficas
 Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
 Parques nacionales

Historia 

Correspondía al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente el ejercicio de las competencias que, hasta 2016, le estaban atribuidas al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la X y XI Legislatura.

En el solar donde se encuentra el edificio estaban los cimientos de una Escuela de Artes y Oficios desde 1886 que no llegaría a edificarse. En 1893 se encarga al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco la construcción de una sede para el Ministerio de Fomento, que era un ramo del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. El edificio fue finalizado en 1897. Por ello, el edificio también es conocido como Palacio de Fomento. En 1931 se constituye el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, que pasa a ocupar el edificio.

Referencias

Enlaces externos 
 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Agricultura
Ministerios de Medio Ambiente de España
Pesca en España
Espanzza
Ministerios de España
Agricultura en España